Goidhoo (Baa-atol), een eiland van het Baa-atol, Maldiven
 Goidhoo (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven